Vâlcele kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vâlcele (Covasna)
 Vâlcele (Olt)